Francja:
 Montfaucon – gmina w regionie Franche-Comté
 Montfaucon – gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montfaucon – gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montfaucon – gmina w regionie Pikardia
 Montfaucon-Montigné – gmina w regionie Kraj Loary

Szwajcaria:
 Montfaucon – gmina w kantonie Jura, w okręgu Franches-Montagnes

Inne:
 Montfaucon – ród